O22 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O22, reliant Bursa à Yenişehir ;
 Complications veineuse de la grossesse, d’après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 22, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres